Серге́й Одинцо́в:

 Одинцов, Сергей Анатольевич (род. 1962) — советский хоккеист.
 Одинцов, Сергей Дмитриевич (род. 1959) — российский физик-теоретик, профессор ТГПУ.
 Одинцов, Сергей Иванович (1874—1920) — российский и советский военачальник.